Reuden bezeichnet mehrere Orte in Deutschland:

 in Sachsen-Anhalt:
 Reuden/Anhalt, einen Ortsteil der Stadt Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 Reuden (Elsteraue), einen Ortsteil der Gemeinde Elsteraue im Burgenlandkreis
 Reuden (Kemberg), einen Ortsteil der Stadt Kemberg im Landkreis Wittenberg
 Reuden (Bitterfeld-Wolfen), einen Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 in Brandenburg:
 Reuden (Calau), einen Ortsteil der Stadt Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 in Sachsen:
 Reuden (Wüstung), eine Wüstung zwischen Dommitzsch und Elsnig

Reuden ist der Name folgender Personen:
 Ambrosius Reuden (1543–1615), deutscher Orientalist und lutherischer Theologe